Šišići' est un toponyme qui peut désigner :
 Šišići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ; 
 Šišići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kotor.